Az Iza a következőket jelentheti:
 Iza, a Tisza bal oldali mellékfolyója Romániában
 Iza, falu Ukrajnában
 Iza női név
 IZA Izabella Scorupco svéd-lengyel énekes 1991-ben megjelent albumának a címe